Per Valle Santa si può intendere:

Geografia 
 La Piana Reatina, pianura della provincia di Rieti detta anche Valle Santa per il passaggio di San Francesco in quei luoghi e la presenza dei quattro santuari francescani (La Foresta, Poggio Bustone, Fonte Colombo e Greccio)
 La Vallesanta, parte del Casentino in provincia di Arezzo
 L'oasi di Valle Santa, nelle Valli di Campotto in provincia di Ferrara

Località 
 Monte dell'Ara-Valle Santa, frazione di Roma Capitale
 Vallesanta, località nel comune di Levanto